Georgiberg heißen

 Georgiberg (Sankt Kanzian am Klopeiner See), Berg (624 m) mit Kirche, in Kärnten
 Georgiberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil und Berg (354 m) mit Kapelle in der Steiermark
 Georgiberg (Kindberg), Berg (602 m) und Kapelle bei Kindberg in der Steiermark
 Georgiberg (Weinviertel), Berg (365 m) bei Kattau (Gemeinde Meiseldorf) in Niederösterreich

Siehe auch:
 Georgsberg, Georgenberg (Begriffsklärung)